Coventry kan syfta på:

 Coventry-Victor – en brittisk fordonstillverkare
 3009 Coventry – en asteroid

Geografi
 Coventry (storstadsdistrikt) – ett distrikt i West Midlands, England
 Coventry – en stad i England
 Coventry, Rhode Island – en amerikansk stad på Rhode Island
 Coventry, Connecticut – en amerikansk stad i Connecticut
 Coventry, Vermont – en amerikansk ort i Vermont

Personer
 Kirsty Coventry (1983–), en zimbabwisk simmare